A pelo puede referirse a:

 A pelo (álbum), primer álbum en vivo de la banda española de rock and roll Platero y Tú.
 A pelo (programa de televisión), programa de televisión emitido en las cadenas españolas TV3 y La Sexta.
 Barebacking (o «sexo a pelo»), argot que hace referencia a las relaciones sexuales sin preservativo, especialmente el sexo anal.

Enlaces externos